Orfanos steht für:
 Hagios Nikolaos Orfanos, eine griechische Kirche
 Golf von Orfanos, siehe Strymonischer Golf
 Charalampos Orfanos (1964–2016), griechischer Klassischer Philologe
 Constantin E. Orfanos (* 1936), deutscher Dermatologe